Финал Кубка Испании по футболу 1978/1979 состоялся 30 июня 1979 года. «Валенсия» выиграла «Реал» из Мадрида со счётом 2:0.

Путь к финалу

Финал

Ссылки 
 Отчёт на linguasport.com

1979
Испания
Матчи ФК «Реал Мадрид»
Матчи ФК «Валенсия»
События 30 июня
Июнь 1979 года
Спорт в Испании в 1979 году
Спортивные соревнования в Мадриде